Théophile Funck-Brentano (1830-1906), sociologue franco-luxembourgeois ;
Frantz Funck-Brentano (1862-1947), fils de Théophile, historien et bibliothécaire français, membre de l'Institut ;
 Claudine Funck-Brentano (1863-1922), fille de Théophile, femme de lettres française ;
 Claude André Théophile Funck-Brentano (1892-1916), fils de Frantz, aviateur français abattu pendant la Première Guerre mondiale, dont la tombe se trouve à l’endroit où son avion est tombé, en l'occurrence à Pair-et-Grandrupt (Vosges) ;
 Christian Funck-Brentano (1894-1966), autre fils de Frantz, un des fondateurs du journal Le Monde ;
 Paul Funck-Brentano (1898-1962), neveu de Frantz, chirurgien et professeur à la faculté de médecine de Paris ;
 Jean-Louis Funck-Brentano (1924-1997), médecin néphrologue, professeur à l’École des hautes études en sciences sociales, époux de Monique Duhamel (1924-2009), sœur jumelle de l'homme politique Jacques Duhamel et en conséquence tante du politologue Olivier Duhamel ;
 Thierry Funck-Brentano (né en 1947), fils de Jean-Louis, homme d’affaires français et dernier mari de l'actrice Marie-France Pisier (1944-2011), cousin du politologue Olivier Duhamel et également son beau-frère par alliance (les deux hommes ayant chacun épousé une sœur Pisier).